Allach – tipo di porcellana
Allach – campo di concentramento